В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Kansas 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Грір Стівенс 6–0, 6–2.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Івонн Гулагонг (чвертьфінал)
 Біллі Джин Кінг (1-ше коло)
 Діанне Фромгольтц (чвертьфінал)

 Вірджинія Вейд (півфінал)
 Сью Баркер (півфінал)
 Кеті Джордан (2-ге коло)
 Грір Стівенс (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1980